Gazzotti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Gazzotti (1896–1984), argentinischer Polospieler
 Bruno Gazzotti (* 1970), belgischer Comiczeichner
 Giulio Gazzotti (* 1991), italienischer Basketballspieler